Mužská čtyřhra St. Petersburg Open 2016 probíhala ve druhé polovině září 2016. Do deblové soutěže petrohradského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl filipínsko-finský pár Treat Conrad Huey a Henri Kontinen, jehož členové nestartovali společně. Huey se rozhodl turnaje nezúčastnit. Kontinen vytvořil s britským deblistou Dominicem Inglotem nejvýše nasazenou dvojici.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený britsko-finský pár Dominic Inglot a Henri Kontinen, který ve finále zdolal německo-indickou dvojici Andre Begemann a Leander Paes, startující pod žebříčkovou ochranou, po setech 4–6, 6–3 a supertiebreaku [12–10], když odvrátili jeden mečbol. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali, jako nově zformovaný pár, první společnou trofej. Pro Inglota to byl šestý deblový titul na okruhu ATP Tour a Kontinen vybojoval jedenáctý takový, když výhru obhájil.

Nasazení párů 
  'Dominic Inglot /  Henri Kontinen (vítězové)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (1. kolo)
  Andrés Molteni /  Hans Podlipnik-Castillo (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

St. Petersburg Open
ATP World Tour 2016